Сергей Леонидович Дижур (,  — , ) — российский органист и клавесинист.

Окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано Генриха Нейгауза (1947) и по классу органа Александра Гедике (1949).

В 1957—1963 годах органист и клавесинист Московского камерного оркестра под управлением Рудольфа Баршая. Осуществил с этим коллективом ряд записей как солист (в том числе Концерт для органа с оркестром Револя Бунина). Записал также «Искусство фуги» И. С. Баха, сочинения Франсуа Куперена, Николя де Гриньи, Луи Маршана.

В 1959—1992 гг. преподавал в Центральной музыкальной школе, затем с 1992 г. в Московской консерватории, с 1996 г. профессор.

Литература 
 Распутина М. В. Эпизоды биографии С. Л. Дижура в его рассказах // Музыковедение. — 2007. — N 4. — С. 65-71.
Органисты России
Клавесинисты России
Академические музыканты России